Иван Андреевич Ара́милев (настоящая фамилия — Зырянов; , Ежи, Пермская губерния — , Москва) — русский советский писатель. Автор книг про охоту.

Биография 
Родился  года в деревне Ежи Пермского уезда Пермской губернии в крестьянской семье, окончил сельскую школу.

Я родился и вырос в лесах Северного Урала. В юности охота была для меня средством существования. Охотою я кормился, поддерживал семью, и даже первые книги, приобретенные мною, были выменяны у офени на беличьи и горностаевые шкурки.

В 1914 году был призван на Первую мировую войну, рядовой. В 1917—1921 годах участвовал в Гражданской войне в рядах Красной Армии, попал на Восточный фронт, дважды был тяжело ранен.

Ещё на войне начал писать небольшие очерки-зарисовки, пользовавшиеся успехом среди однополчан, что было замечено командованием, и красноармеец был направлен в университет.

С октября 1922 года жил в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного университета.

Шесть лет работал преподавателем русского языка и литературы на рабфаке.

В 1920-х годах начал выступать в печати благодаря Максиму Горькому (на рукописи рассказа И. Арамилева «На соболя» Горький написал: «Идёт. Очень хорошо, просто»).

Участник Великой Отечественной войны — военный корреспондент, на 1944 год — майор, писатель газеты «Красноармейская правда» 3-го Белорусского фронта.

Майор Зырянов первым написал книгу о Герое Советского Союза Александре Матросове, которая опубликована в газете и издаётся издательством «Молодая гвардия». Это человек исключительного трудолюбия. В дни развернувшегося наступления майор Зырянов выезжает на важнейшие участки фронта и быстро, оперативно, организует материал. В день взятия Орши находился в частях 31-ой армии. В этот же день он дал материал о зверствах немцев в Орше.

Награждён Орденом Красной Звезды (1944) и пятью медалями, в том числе медалью «За оборону Москвы».

После войны продолжил творческую деятельность.

Жил в Москве, но в сезон охоты всегда уезжал в деревню Елдино, где ещё в 1924 году поселились его родители. Охотился в угодьях в Конаковском районе, где с 1957 года образовано Безбородовское государственное опытное охотничье хозяйство. Участвовал в создании и составлении альманаха «Охотничьи просторы».

В конце жизни тяжело болел, рассказы «На острове Лебяжьем», «Пережиток» и «Берендей» написаны писателем уже прикованным к постели, изданы посмертно.

Умер 11 апреля 1954 года в Москве, похоронен на Введенском кладбище (уч. 12).

Творчество 
Основные темы рассказов и повестей Армалиева — охота и природа. Душевный мир его героев тесно связан с поэтичными картинами природы.

Автор автобиографического романа «Юность Матвея» (1941) в котором изображена жизнь на Урале в предреволюционную пору.

Написал повести про охоту и природу: «Путешествие на Кульдур», «В лесах Урала», «На острове Лебяжьем», «В тайге», «Накануне».

Автор сборников рассказов «Охотничьи рассказы» и «Рассказы охотника».

Также писал для детей — в издательстве «Детгиз» вышли сборники его рассказов: «На охотничьей тропе», «Мишутка», «Тюха».

В годы войны, работая фронтовым корреспондентом, написал несколько книг о подвигах советский воинов.

Автор ряда очерков о писателях — своих современниках: Фёдоре Гладкове, Алексее Новикове-Прибое, Михаиле Пришвине.

Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Огонёк», «Советский воин», «Советский охотник» и других.

Библиография 
 Юность Матвея: Роман // Журнал «Новый мир», № 5, 1941. — стр. 5-103
 Юность Матвея: Роман. — Москва: Советский писатель, 1941. — 249 с.
 Юность Матвея: Роман. — Москва: Советский писатель, 1947. — 296 с.
 Мстители. — Молотов: Молотовское обл. изд-во, 1942. — 39 с.
 Не щадя жизни: Рассказы. — Молотов: Молотовское областное издательство, 1942. — 80 с.
 Крылья победы: Очерк о боевых подвигах Героев Сов. Союза летчиков-гвардейцев А. Д. Молодчего и С. И. Куликова. — Москва: Молодая гвардия, 1943. — 40 с.
 Путешествие на Кульдур; Лето в тайге: Повести. — Москва: Советский писатель, 1947. — 135 с.
 Путешествие на Кульдур: Рассказы. — Москва: Правда, 1949. — 48 с.
 Охотничьи рассказы / Рис. П. Митурич. — Москва: Молодая гвардия, 1948. — 168 с.
 Охотничьи рассказы / Ил.: П. Караченцов. — Москва: Воениздат (Библиотечка журнала «Советский воин» № 19 (182)), 1951. — 64 с.
 Рассказы охотника. — Москва: Советский писатель, 1949. — 388 с.
 Рассказы охотника. — Изд. испр. и доп. — Москва: Советский писатель, 1951. — 424 с.
 Рассказы охотника. — Москва: Правда (Библиотека «Огонек» № 8), 1952. — 40 с.
 Рассказы охотника. — Москва: Гослитиздат, 1954. — 416 с.
 Рассказы охотника. — Москва; Калинин: Книжное издательство, 1954. — 168 с.
 Утренняя песня: Рассказы / Ил.: П. Караченцов. — Москва: Военное издательство (Библиотечка журнала «Советский воин» № 11 (150)), 1950. — 64 с.
 На охотничьей тропе: Рассказы / Рис. Е. Рачева. — Москва; Ленинград: Детгиз, 1952. — 144 с.
 На охотничьей тропе: Рассказы / Рис. Е. Рачева. — Москва: Детгиз, 1959. — 143 с.
 Тюха: Рассказы о животных (Для младшего школьного возраста) / Рисунки Е. Рачева. — Москва; Ленинград: Детгиз, 1952. — 32 с.
 На острове Лебяжьем; Пережиток; Берендей: Рассказы. — Москва: Правда, 1954. — 40 с.
 Повести и рассказы / Ил.: Ф. П. Глебов. — Москва: Советский писатель, 1955. — 600 с.
 Мишутка: Рассказы (Для младшего школьного возраста) / Рис. Е. Рачева. — Москва: Детгиз, 1956. — 32 с.
 В лесах Урала: Повести и рассказы. — Москва: Советский писатель, 1959. — 526 с.
 Рассказы. — Москва: Гослитиздат, 1959. — 87 с.

Издания на иностранных языках 
 Młodość Matwieja / Iwan Aramilew ; Przekł. autoryz. Tadeusza Osińskiego. — Kraków: Państwowy inst. wyd-czy, 1950. — 323 с.
 Młodość Matwieja / Iwan Aramilew ; Przekład z ros. Tadeusza Osińskiego. — 2-ie wyd. — Warszawa: Państwowy inst. wydawniczy, 1951. — 354 с.
 Erzählungen eines Jägers / Iwan Aramilew ; Aus dem Russ. übers. von Horst Wolf. — Weimar: Kiepenheuer, 1954. — 460 с.
 Lovecké povídky / Ivan Aramilev ; Přel. Ruda Havránková ; Il. Mirko Hanák. — Praha: Svět sovětů, 1954. — 369 с.
 Lovecké povídky / Ivan Aramilev ; Přel. Ruda Havránková ; Il. Mirko Hanák. — 2. vyd. — Praha: Svět Sovětů, 1955. — 369 с.
 On the trai: (Stories of a Hunter) / Ivan Aramilev ; Transl. from the Russ. by George and Jeanette Kittell ; Designed and il. by G. Nikolsky. — Moscow: Foreign languages publ. house, 1956. — 345 с.
 På jaktstigen: (En jägares berättelser) / Ivan Aramilev. — Moskva: Forl. for Litteratur på främmande språk, 1959. — 206 с.
 Jagd in der Taiga / Iwan Aramilew ; Aus dem Russischen übers. von Hellmut Schöner. — Salzburg; Stuttgart: Das Bergland-Buch, 1959. — 301 с.
 In de taiga: Siberische jachtavonturen / Iwan Aramiljow ; Uit het Russ. vertaald door M. Wiessing; Ill. G. Nikolski. — Moskou: Uitgeverij voor literatuur in vreemde talen, 1961. — 284 с.
 Jagd auf den Feuervogel: Erzählungen eines Jägers / Iwan Aramilew; Ill. von Heinz Ebel; Aus dem Russ. übers. von Horst Wolf. — Berlin: Neues Leben, 1961. — 188 с.
 Taigaen: Jægerliv i Sibirien / Iwan Aramilew ; Med tegninger af Leif Ragn Jensen; Overs. af Knud Müller. — København: Spektrum, 1964. — 240 с.
 Jakt i tajgan / Ivan Aramilev ; Till svenska av Nils Jacobsson. — Stockholm: Gebers, 1962. — 239 с.

Примечания

Литература 
 Арамилев (псевд.; наст. имя — Иван Андреевич Зырянов)  // Краткая литературная энциклопедия
 Мануйлов П. творчестве И. Арамилева  // «Сибирские огни». — № 5. — 1950. — С. 134—137.
 Иван Андреевич Арамилев. Некролог  // «Сибирские огни». — № 3. — 1954. — С. 192
 Васильев С. Памяти И. Арамилева // «Огонёк». — 1954. — № 16. — С. 12
 Саулин П. Писатель и охотник (из воспоминаний о И. А. Арамилеве)  // Альманах «Охотничьи просторы». — № 5. — 1955. — С. 119—124.
 Осипов П. Самобытный писатель (к пятилетию смерти И. А. Арамилева) // Альманах «Охотничьи просторы». — № 13. — 1959. — С. 319—321.
 Уваров В. Жизнь — это труд (встречи с И. А. Арамилевым) // Альманах «Охотничьи просторы». — № 21. — 1965. — С. 19—23.
 Черноусов Ф. Писатель большого звучания // Газета «Заря» (Конаковский район). — 26 октября 1967
 Басукинский А. Живописец русской природы // Газета «Заря» (Конаковский район). — 23 января 1982
 Иван Андреевич Арамилев // Б. И. Марков — Москва охотничья — : Центрполиграф, 1997. — С. 255—259.
 Алексей Астапов Охотник от Бога! К 105-летию рождения И. А. Арамилева // «Охота — национальный охотничий журнал», июнь 2012

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Выпускники филологического факультета МГУ
Охотники СССР
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Писатели-анималисты
Писатели-натуралисты
Похороненные на Введенском кладбище